Чемпионат Нидерландов по шашкам среди мужчин 2015 года () прошёл с 10 по 18 апреля в городе Эммелорд по круговой системе в 11 туров.

В финальном турнире приняло участие 12 шашистов, из них 5 международных гроссмейстеров.
 
Работал сайт чемпионата, информация публиковалась в голландской прессе. Среди новшеств: каждый тур одному из участников (при его согласии) в течение всей партии измеряли пульс.

Ход турнира 

Первый тур завершился мирными переговорами во всех партиях. Затем Александр Балякин одержал 4 победы подряд и весь турнир лидировал. Будущий чемпион Рул Бомстра в первых пяти турах сыграл 4 ничьи и одержал одну победу. Постепенно разница между ними сокращалась, и в последнем туре действующего чемпиона Голландии догнал по очкам вице-чемпион мира и опередил по количеству «плюсиков» (разность «+ничьих» и «-ничьих»).

За третье место боролись три спортсмена, бронза по лучшему балансу +/- ничьих оказалась у Ауке Схолма.

Результаты

Спорт в Нидерландах в 2015 году
2015 год в шашках
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Спорт в Эммелорде
Апрель 2015 года